Лимбург ( , , ) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти фламандских провинций. Граничит с провинцией Антверпен, Фламандским Брабантом, провинцией Льеж и Нидерландами. Административный центр — город Хасселт.

Основные данные 
 Площадь: 2422 км².
 Самая высокая точка: посёлок Вурен, 287,5 метров над уровнем моря (высшая точка Фландрии).
 Важнейшие реки: Маас, Демер, Екер, Доммел.
 Население: 838 505 (2010).

История 
Исторически территория сегодняшнего Лимбурга представляла собой лоскутное одеяло земель, принадлежавших различным владельцам, со множеством анклавов. Наиболее значительными среди этих земель были графство Лоон и княжество-епископство Льеж. Впервые территории, входящие сегодня в бельгийскую и нидерландскую провинции Лимбург, были объединены в 1795 году в ходе французской оккупации: графство Лоон и несколько небольших регионов получили название «департамент Нижний Мёз», столицей которого был сделан Маастрихт. В 1807 департамент был расширен за счет нескольких городов расформированного герцогства Брабант. По результатам Венского конгресса в 1815 году эта территория отошла к Нидерландам под названием «Нидерландский Лимбург». После получения Бельгией независимости в 1830 весь Лимбург, за исключением Маастрихта отошел к Бельгии. Сегодняшнее разделение на бельгийский и нидерландский Лимбург восходит к 1839, когда большая часть территорий, управлявшихся до французской оккупации непосредственно Генеральными штатами, была возвращена Нидерландам. Последние изменения границ бельгийского Лимбурга состоялись в 1963, когда шесть франкоязычных коммун были переданы провинции Льеж, а шесть коммун ранее принадлежавших провинции Льеж были присоединены к Лимбургу.

Административное деление 

Провинция делится на 3 округа (Хасселт, Маасейк и Тонгерен), которые, в свою очередь, состоят из 44 коммун. 2 из них — эксклав Вурен и крошечный Херстаппе имеют языковые льготы для франкофонов.

Языки 
С 1963 года единственным официальным языком провинции был провозглашён нидерландский. При этом франкофоны двух коммун — Вурена и Херстаппе получили языковые льготы. В быту также широко распространен лимбургский язык, не имеющий, однако, официального статуса.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт